Kosonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1976), femme politique et skieuse d'orientation finlandaise
Krista Kosonen (née en 1983), actrice finlandaise
Markku Kosonen (1945-2010), décorateur et designer finlandais
Silja Kosonen (née en 2002), athlète finlandaise
 (1873-1934), journaliste et publiciste finlandaise
 (1900-1971), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois